Курманово () — агрогородок в Мстиславском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Подсолтовского сельсовета.

География 
Агрогородок находится северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на берегах реки Реместлянки, к востоку от железнодорожной линии Орша — Унеча Белорусской железной дороги, на расстоянии примерно 22 километров (по прямой) к северо-западу от Мстиславля, административного центра района. Абсолютная высота — 195 метров над уровнем моря.

История 
В конце XVIII века деревня входила в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Курмановского сельского общества Шамовской волости Мстиславского уезда Могилёвской губернии. Имелось 39 дворов и проживало 254 человека (141 мужчина и 113 женщин).

До 2013 года Курманово входило в состав ныне упразднённого Раздельского сельсовета.

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 262 человека.

Примечания 

Агрогородки Мстиславского района